Hogenas ist der Name von

 Högenäs (Kap), Kap in Schweden
 Högenäs Siedlung, Siedlung in Schweden
 niederdeutsche Bezeichnung von Hohenaspe